Oswald Rommel ist der Name folgender Personen:

* Oswald Rommel senior (1844–1924), deutscher Bildhauer
 Oswald Rommel junior (1878–??), deutscher Bildhauer